Goryl ist der Familienname folgender Personen:

 Łukasz Goryl (* 1992), polnischer Naturbahnrodler
 Paweł Goryl, polnischer Naturbahnrodler